Il singolare del torneo di tennis Gerry Weber Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore David Prinosil che ha battuto in finale Richard Krajicek 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Nicolas Kiefer (quarti di finale)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)

 Andrij Medvedjev (secondo turno)
 Tommy Haas (primo turno)
 Nicolas Escudé (quarti di finale)
 Patrick Rafter(secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2000
ATP Tour 2000